

Anno 
 942 o 942 a.C.

Codici 
 942 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Grantham, nel Lincolnshire, in Inghilterra

Matematica 
 942 – numero